Mamula je lahko:

 Mamula (otok) - otoček na vhodu v Kotorski zaliv, Črna gora
 Mamula (jama) - jama oz. spodmol in arheološko najdišče blizu kraja  Borovak pri Podkum, Slovenija
 priimek več znanih ljudi:
 Bogdan Mamula (1918–2002), srbski general in narodni heroj 
 Branko Mamula (1921–2021), srbski-jugoslovanski admiral flote, obrambni minister SFRJ
 Lazar Mamula (1795–1878), avstrijski general
 Nada Mamula (1927–2001), srbska pevka